Ковзання (матеріалознавство)
 Кут ковзання
 Ковзання газу
 Ковзання дислокацій